Louis Joseph César Ducornet (1806-1856), un peintre français ;
 Rikki Ducornet (1943-), une poétesse américaine, également illustratrice, essayiste et romancière.